В парному розряді жіночого тенісного турніру US Clay Court Championships 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Іванна Мадруга-Оссес і Катрін Танв'є виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі 7-5, 7-6.

Сіяні пари 

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (фінал)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Гелена Сукова /  Рената Томанова (півфінал)
 Даянн Балестрат /  Бонні Гадушек (чвертьфінал)

 Іванна Мадруга-Оссес /  Катрін Танв'є (чемпіонки)
 Пем Кеселі-Телфорд /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (півфінал)
 Ненсі Невіазер /  Кім Стейнмец (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

US Clay Court Championships